Метрополитен Бильбао (, ) — система линий метрополитена в городе Бильбао (Испания) и его пригородах. Его схема имеет форму буквы Y (две расходящиеся линии — L1 и L2 — с общим участком), а линия L3 по форме напоминает букву V. Открыт в 1995 году, известен модернистской архитектурой станций и наземных вестибюлей (архитектор — Норман Фостер).

Линии и станции 
Метрополитен Бильбао состоит из одной линии, разветвляющейся на две (их обозначают чёрным и оранжевым цветом) на станции «Сан-Инасио». Линии и станции условно делятся на 3 зоны — A, B и C, в соответствии с загруженностью пассажиропотоком.

В рабочие дни большую часть дня периодичность движения поездов составляет:
 для зоны А — каждые 2 минуты
 для зоны B — каждые 5 минут
 для зоны C — каждые 10 минут

В выходные и праздничные дни, а также в часы низкого пассажиропотока периодичность движения поездов снижается до:
 5 минут — для зоны А
 10 минут — для зоны B
 20 минут — для зоны C

21 февраля 2007 года правительство Страны Басков обнародовало проект строительства третьей линии, которая в будущем должна дойти до аэропорта Бильбао. Работы по сооружению линии начались в июле 2008 года, а открытие состоялось в 2017 году.

В октябре 2022 года дано разрешение на сооружение линии 5, 5 станций, 6,3 км.

Линии

Пассажиропоток и оплата проезда 
В 2006 году пассажиропоток составил 80 млн чел. (третий в Испании после Мадрида и Барселоны).

Технические особенности 
Среднее расстояние между станциями — 1,09 км. Колея шириной 1 метр.

Архитектура и дизайн 
Конструкция метрополитена Бильбао разработана Норманом Фостером. Материалы — сталь, стекло и бетон. Идея состояла в том, чтобы создать городской дизайн, просторный и комфортный. Дизайн возглавляла Akaba, компания, которая выиграла тендер на основе премии национального промышленного дизайна в Министерстве науки и техники в Испании в ноябре в 2000 года.

См. также 
 Список станций метрополитена Бильбао
 EuskoTran (трамвай Бильбао)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Схема линий на официальном сайте
 Схема линий скоростного транспорта Бильбао

 
Бильбао
Появились в 1995 году в Испании
Здания, спроектированные Норманом Фостером